Anthropology – standard jazz composto da Charlie Parker e Dizzy Gillespie
 Anthropology – album di AA.VV. del 1949